

Aziende 
 Ponti – azienda alimentare

Geografia
 Ponti – comune italiano della provincia di Alessandria
 Ponti sul Mincio – comune italiano della provincia di Mantova

Persone
 Andrea Ponti (1821-1888) – imprenditore, dirigente d'azienda, mecenate e filantropo italiano
 Carlo Ponti – produttore cinematografico italiano
 Carlo Ponti – fotografo svizzero
 Carlo Ponti – direttore d'orchestra italiano
 Claude Ponti – scrittore e illustratore francese
 Eddie Ponti, propr. Edmondo Ponti (1929-1992) – giornalista italiano
 Edoardo Ponti (1973) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Ettore Ponti (1855-1919) – politico italiano
 Franco Ponti (1921-1984) – architetto svizzero
 Gian Giacomo Ponti (1878-1939) – ingegnere elettronico italiano
 Gio Ponti, propr. Giovanni Ponti (1891-1979) – architetto, designer, saggista e accademico italiano
 Giovanni Ponti (1896-1961) – partigiano e politico italiano
 Marco Ponti (1967) – regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano
 Nadia Ponti (1949) – ex terrorista italiana
 Vivetta Ponti (1980) – stilista italiana

Altro 

 Ponti – plurale di ponte

 Ponti – famiglia storica italiana

Pagine correlate 
 Carlo Ponti (disambigua)
 Ponte (disambigua)